Proletarskaja je název několika stanic metra v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Vzhledem ke svému ideologickému zabarvení se jedná o velmi obvyklý název.

 Proletarskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Tagansko-Krasnopresněnské lince v centru města
 Proletarskaja (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu na Něvsko-Vasileostrovské lince 
 Proletarskaja (stanice metra v Charkově) – stanice metra v Charkově na Cholodnogorsko-Zavodské lince
 Proletarskaja (stanice metra v Minsku) – stanice metra v Minsku na Avtozavodské lince
 Proletarskaja (stanice metra v Nižním Novgorodě) – stanice metra v Nižním Novgorodě na Avtozavodské lince
 Proletarskaja (stanice metra v Doněcku) (ve výstavbě) – stanice metra v Doněcku na Proletarsko-Kijevské lince

Jiné významy:
 Proletarsk (město) – město v Rostovské oblasti v Rusku nazývané Proletarskaja v letech 1925–1970

Související články 
 Proletarskij – název několika obcí a rajónů v zemích bývalého Sovětského svazu